Большегордино — упразднённая деревня в Бурминском сельсовете Аскинского района Башкортостана. Протекают реки Тюй и Леун.

История 
Закон Республики Башкортостан от 29.12.2006 N 404-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с объединением, упразднением, изменением статуса населенных пунктов и переносом административных центров», ст.1, п. 3 постановил:
Упразднить:

1) деревни Большегордино и Верхний Барак Бурминского сельсовета Аскинского района

Карта

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Аскинского района
Населённые пункты, упразднённые в 2006 году